Де Йонг () — нідерландське прізвище, станом на 2007 рік було найпоширенішим прізвищем в країні.

Відомі носії:

 Боб де Йонг (1976) — нідерландський ковзаняр, олімпійський чемпіон.
 Ксенія Стад-де Йонг (1922—2012) — нідерландська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1948).
 Люк де Йонг (1990) — нідерландський футболіст, нападник.
 Марсель де Йонг (1986) — канадський футболіст, захисник.
 Найджел де Йонг (1984) — нідерландський футболіст, півзахисник.
 Нік де Йонг (1981) — нідерландський хокеїст.
 Реггі де Йонг (1964) — нідерландська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Сім де Йонг (1989) — нідерландський футболіст, нападник.
 Френкі де Йонг (1997) — нідерландський футболіст, півзахисник.

Примітки 

Нідерландські прізвища